Premier établissement français à recevoir le titre officiel de lycée, en 1802, le lycée de Paris porta le nom de lycée Impérial de 1805 à 1815.
À l'imitation de ce modèle, chaque nouveau lycée fut qualifié de lycée Impérial.
Le lycée Thiers de Marseille a gardé le souvenir de cet ancien nom de lycée Impérial.
Le lycée du Parc-Impérial à Nice est couramment appelé le lycée Impérial pour faire bref.
Le collège Gérôme de Vesoul avait le statut de lycée Impérial en 1863.